Peter Buehning ist der Name folgender Personen:

* Peter Buehning senior (Peter Gerhard Buehning, Sr.; 1930–2003), US-amerikanischer Handballtrainer und Schiedsrichter 
 Peter Buehning junior (Peter Paul Gerhard Buehning, Jr.; * 1954), US-amerikanischer Handballspieler